Rafael Donner kan avse följande personer:

 Rafael Donner (1693–1741), österrikisk skulptör 
 Rafael Donner (född 1990), finlandssvensk journalist och författare